Соревнования по самбо на летних Азиатских играх 2018 года, состоявшихся в Индонезии, проходили с 31 августа по 1 сентября.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

2018